Größenwahn steht für:
 eine kognitive Verzerrung durch Überbewertung eigenen Könnens und eigener Kompetenzen, siehe Selbstüberschätzung, Hybris
 eine Wahnvorstellung, bei der sich die betroffene Person für eine wichtige Persönlichkeit hält, siehe Megalomanie
 das Streben, Mitmenschen durch übersteigerte Leistungen zu übertreffen, siehe Gigantomanie

Siehe auch:

 Café Größenwahn
 Größenwahn Verlag
 Tanzlokal Größenwahn